Хреново — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Старосельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Старосельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 42 км, до центра муниципального образования Стризнево — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Брагино, Старое, Стризнево, Зуево.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
 Хреново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района